Niedersachsen-Kaserne steht für:

 Niedersachsen-Kaserne (Dörverden), Landkreis Verden, Niedersachsen
 Niedersachsen-Kaserne (Lohheide), Landkreis Celle, Niedersachsen